Flaca steht für:
 Flaçà, Stadt in Spanien (Schreibung ohne diakritische Zeichen)

Siehe auch:
 La Flaca, Debütalbum und Titelsong von Jarabe de Palo